Mariano Rosas puede referirse a:
Mariano Rosas, aborigen argentino.
Mariano Rosas, político peruano.